Восстание в Чечне:
 Восстание в Чечне (1708).
 Восстание в Чечне (1722).
 Восстание в Чечне (1732).
 Восстание в Чечне (1757—1758).
 Восстание в Чечне (1760).
 Восстание в Чечне (1770).
 Восстание в Чечне (1773).
 Восстание в Чечне (1783).
 Восстание в Чечне (1785—1791).
 Восстание в Чечне (1821—1822).
 Восстание в Чечне (1825).
 Восстание в Чечне (1860—1861);
 Восстание 1877 года в Чечне и Дагестане.
 Восстание в Чечне (1920—1921);
 Восстание в Чечне (1924—1925);
 Восстание в Чечне (1928—1929);
 Восстание в Чечне (1932);
 Восстание Хасана Исраилова (1940—1944).

Примечания